Пётр Петро́вич Фан-дер-Фли́т (1839, Архангельск — , Санкт-Петербург) — русский , заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета. . Его брат Константин Петрович Фан-дер-Флит (1844—1933) — генерал от артиллерии, член Государственного совета.

Биография 
Происходил из голландского рода Фан-дер-Флит, обосновавшегося в России в первой половине XVIII века. Родился в Архангельске в 1839 году.

По окончании Второй Санкт-Петербургской гимназии в 1857 году поступил на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Получив степень кандидата в 1862 году, в следующем году он поступил на педагогические курсы Министерства народного просвещения, где учился ещё два года.

В 1864 году был избран консерватором физического кабинета Петербургского университета, а затем был переведён на должность лаборанта. В 1872 году защитил диссертацию на степень магистра физики по теме «Опыт объяснения некоторых внутренних явлений гидроэлектрической цепи», а в 1877 году защитил диссертацию под названием «Опыт объяснения внешних действий явлений электрического тока» на степень доктора физики. 

В 1873 году начал читать лекции в университете в качестве приват-доцента, в 1880 году он был избран экстраординарным профессором, а 1886 году назначен ординарным профессором.

С 1 января 1896 года — действительный статский советник; был награждён орденами Св. Станислава 2-й ст (1886), Св. Анны 2-й ст. (1893), Св. Владимира 4-й ст. (1899).

Во всех своих статьях и лекциях Фан-дер-Флит предстаёт прежде всего одарённым педагогом с хорошим философским образованием. Простота и строгая логичность изложения, избегание дешёвых внешних эффектов, обдуманность самых мелких деталей — таковы отличительные качества работ Фан-дер-Флита. Им было сконструировано немало простых, но наглядных приборов для демонстрирования различных физических явлений на лекциях.

Кроме чтения лекций и занятий со студентами-естественниками в физической лаборатории, Фан-дер-Флит оказывал студентам и материальную помощь. В течение нескольких лет он принимал большое участие в делах общества помощи студентам Санкт-Петербургского университета, состоял членом комитета этого общества, а затем членом ревизионной комиссии.

Состоял гласным в городской думе Санкт-Петербурга. Был в числе соучредителей Физического общества при Санкт-Петербургском университете.

Умер в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Могила не сохранилась.

Основные работы и публикации 
Наиболее важные работы П. П. Фан-дер Флита посвящены электричеству и теоретической механике:
 «Опыт физической теории электрического тока» (1881);
 «Основы механики» (1885);
 «Введение в механику» (1886)

Статьи в «Журнале Русского физико-химического общества»:
 «К теории тока»;
 «Доказательства распределения электричества по поверхности проводников»;
 «Электродинамические формулы»

Статьи в «Журнале опытной физики и элементарной математики»:
 «О маятнике»;
 «О гироскопе»;
 «Об основных законах электромагнетизма»;
 «О вычислении действия намагничивающей спирали»

Статьи о преподавании математики и физики в средних учебных заведениях:
 «Учитель» (1866);
 «Курс геометрии — руководство для преподавателей начальных школ» (1867);
 «Систематический курс геометрии».

Семья 
Жена — Пелагея Николаевна (? — 19.12.1915), сестра известного русского литературоведа А. Н. Пыпина. Их сын, Александр (1870—1941) — известный русский инженер и учёный в области прикладной механики.

Примечания

Литература 
 
 Фан-дер-Флит, Петр Петрович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869—1894. — : Тип. и лит. Б. М. Вольфа, 1896. — Т. 2. — С. 288—289.

Ссылки 
 Фан-дер-Флит Петр Петрович // Биографика СПбГУ
 Фан-дер-Флит, Пётр Петрович

Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Заслуженные профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Благотворители Российской империи
Гласные Санкт-Петербургской городской думы
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены